Ретенція () - утримування, зберігання, відкладання.

  - політика щодо зберігання даних в телекомунікаційних системах
 Ретенція зуба ― затримка прорізування нормально сформованого постійного зуба.

Зноски